Чхе () — корейське прізвище.
 Чхе Джі Хун — південнокорейський ковзаняр, олімпійський чемпіон, багаторазовий чемпіон світу.
 Чхе Сі Ра — південнокорейська акторка.
 Чхе Су Бін — південнокорейська акторка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища